Millsap ou Milsap peut faire référence à :

Noms de familles 
 Darrel Millsap, illustrateur américain.
 Elijah Millsap, (né en 1987), joueur américain de basket-ball.
 Paul Millsap (né en 1985), joueur américain de basket-ball.
 Ronnie Milsap (né en 1943), chanteur et pianiste de country américain.

Localités 
 Millsap, ville du Texas, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Toponymie